Gorzelnia (deutsch Brennerei) ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Gorzelnia (Blachownia), Dorf der Gmina Blachownia in der Woiwodschaft Schlesien
 Gorzelnia (Waśniów), Ortsteil in der Gmina Waśniów in der Woiwodschaft Heiligkreuz